

Топонім

Емпайр — місто, штат Колорадо
 Емпайр — місто, штат Вісконсин
 Емпайр — селище, штат Мічиган
 Емпайр — селище, штат Огайо
 Емпайр — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Емпайр — переписна місцевість, штат Джорджія
 Емпайр — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Емпайр — переписна місцевість, штат Невада

Інше
Емпайр-Стейт-Білдінг — хмарочос
Емпайр — фільм Енді Ворхола

Див. також 
Empire (значення)